Orbay ist der Familienname folgender Personen:

 Kâzım Orbay (1886–1964), türkischer General, Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei
 Rauf Orbay (1881–1964), türkischer Marineoffizier und Ministerpräsident

Siehe auch:
 Orbey